Славков (, , ) — топонім, прізвище.

Топоніми 

 Славков-у-Брна — місто в Чехії
 Малий Славков — село в Словаччині
 Нижній Славков — село в Словаччині
 Великий Славков — село в Словаччині
 Вишній Славков — село в Словаччині

Персоналії 

 Славков Анатолій Євгенович — командир повітряного судна авіаційної ескадрильї ДСНС, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Георгі Славков (1958—2014) — болгарський футболіст

Інше 

 Палац Славков-у-Брна — історичний палацово-парковий ансамбль у Чехії

Примітки